Bloodhound steht für:

 Bloodhound (Hunderasse), Hunderasse
 Bloodhound (Nachrichtendienstliche Operation), Operation der US-Nachrichtendienste in Deutschland
 Bloodhound (Cocktail), Cocktail
 Bloodhound LSR, Raketenauto
 Bristol Bloodhound, Flugabwehrraketensystem
 Apache Bloodhound, Vorgangsverfolgungssystem

Siehe auch:
 Bloodhound Gang, US-amerikanische Musikgruppe
 Bluthund